Петрокре́пость:

 Петрокрепость — название города Шлиссельбург в Кировском районе Ленинградской области с 1944 по 1992 год
 Петрокрепость — другое название крепости Орешек на Ореховом острове в истоке Невы
 Петрокрепость — станция Октябрьской железной дороги, расположенная в посёлке им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области
 Бухта Петрокрепость — бухта на юго-западе Ладожского озера, из которой берёт начало река Нева
 Петрокрепость — российский теплоход проекта 588 «Родина», построенный под названием «Н. К. Крупская» (до 1993 года) на верфи VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar в городе Висмар (ГДР) в 1961 году.